Kendari ist die Hauptstadt der indonesischen Provinz Sulawesi Tenggara. Die Stadt hat 307.208 Einwohner (2010).

Geographie 
Die Stadt liegt an der Kendaribucht, einer Bucht der Bandasee, einem Randmeer des Pazifischen Ozeans.

Kendari ist als Stadt (kota) der Provinz administrativ direkt unterstellt.

Klimatabelle

Transport 
Vom Flughafen Kendari aus gibt es nur nationale Verbindungen.

Persönlichkeiten 
 Tonny Maringgi (1959–2019), Tischtennisspieler

Weblinks 
 Offizielle Seite (indonesisch)

Einzelnachweise 

Ort auf Sulawesi
Ort in Asien
Geographie (Sulawesi Tenggara)
Kota
Hauptort einer Verwaltungseinheit